Loch Lomond kan syfta på följande:

 Loch Lomond (whisky)

Geografi

Storbritannien 

 Loch Lomond, sjö i Skottland,

Kanada 

 Loch Lomond, Nova Scotia, sjö, 
 Loch Lomond, Thunder Bay District, sjö i Ontario, 
 Loch Lomond, Algoma District, sjö i Ontario,

USA 

 Loch Lomond (ort i USA, Virginia), Prince William County, 
 Loch Lomond (ort i USA, Florida), Broward County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar